Гейки - фамилия:

 
 Гейки, Арчибальд (1835—1924) — шотландский геолог.
 Гейки, Каннинг (1824–1906) – английский богослов и писатель.

См. также 
 Гики
 Гейко
 Гейкинг